Dangerous World Tour — второй сольный концертный тур американского певца Майкла Джексона, организованный в поддержку его восьмого студийного альбома Dangerous (1991). Стал самым большим туром Майкла Джексона в качестве сольного исполнителя, а также в истории всех мировых туров.

О турне 
Концертный тур был разделён на два этапа. Первый этап прошёл с 27 июня по 31 декабря 1992 года, а второй — с 24 августа по 11 ноября 1993 года. Dangerous World Tour состоял из 69 концертов, его посетили около 3,5 миллионов человек. Первая часть тура началась с концерта в Мюнхене на Олимпийском стадионе и закончилась в канун нового года, 31 декабря 1992 года в Токио. Вторая часть тура стартовала после перерыва 24 августа 1993 года в Бангкоке, Таиланд. Финальный концерт тура прошёл 11 ноября 1993 года в городе Мехико, Мексика. Через два дня, 13 ноября 1993 года, Майкл Джексон опубликовал сообщение, в котором признался, что прервал тур из-за того, что пристрастился к болеутоляющим.

Концерт Майкла Джексона в Бухаресте был одним из самых крупных, на нём присутствовало 90 000 человек. Выступление транслировалось в прямом эфире по радио и было показано по телевидению в 61 стране. Права на трансляцию концерта купила телекомпания HBO за сумму, которую оценивают в 20 млн долларов. Это была самая высокая цена на право трансляции в истории. В 2004 году запись концерта вошла в альбом The Ultimate Collection, а в 2005 вышел DVD с записью концерта.

Сет-лист

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Майкла Джексона